Der Dreiband-Weltcup 2011/4 war das vierte UMB/CEB-Weltcupturnier im 25. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 26. September bis zum 2. Oktober 2011 in der österreichischen Hauptstadt Wien statt. Es war das erste Weltcup-Turnier in Österreich.

Geschichte 
Das Weltcup-Turnier in Wien stellte einige Rekorde auf. Beim Schließen der Nennliste standen noch 90 interessierte Teilnehmer auf der Meldeliste und konnten nicht berücksichtigt werden. Nach einigen Abmeldungen waren es zu Turnierbeginn noch 76.

Der sportliche Höhepunkt des Turniers war die Leistung des belgischen Allrounders Frédéric Caudron, der dann auch das Turnier gewann. Er erzielte in allen Partien einen Durchschnitt von über 2. Das ergab am Ende den neuen Weltrekord von 2,420 im Generaldurchschnitt (GD). Lediglich in einer Partie im Achtelfinale wurde es für Caudron knapp. Gegen den Koreaner Choi Sung-won musste er über die volle Distanz von fünf Sätzen spielen, wobei er den fünften Satz aber klar mit 15:3 in drei Aufnahmen gewann. Ebenfalls im Achtelfinale lieferten sich der Weltranglistenerste Dick Jaspers und sein Landsmann Dave Christiani ein hochklassiges Match, in dem Christiani zum ersten Mal einen Satz in einer Aufnahme beenden konnte. Torbjörn Blomdahl konnte nach seinem Sieg in Suwon mit dem zweiten Platz in Wien die Führung im Gesamtweltcup 2011 vor dem letzten Turnier in Hurghada verteidigen.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Wien wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an den Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Kim Kyung-roul
  Eddy Merckx
  Daniel Sánchez
  Torbjörn Blomdahl
  Filipos Kasidokostas
  Jérémy Bury
  Martin Horn
  Choi Sung-won
  Marco Zanetti
  Tayfun Taşdemir

Wildcardspieler:
2 × organisierender Verband des Ausrichterlandes:  Andreas Efler,  Gerhard Kostistansky
1 × CEB:  Sameh Sidhom
2 × CPB:  Julian Morales,  Robinson Morales
2 × ACBC:  Lee Choong-bok,  Ryūji Umeda
1 × UMB:  Lütfi Çenet

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2011/1
 Dreiband-Weltcup 2011/2
 Dreiband-Weltcup 2011/3
 Dreiband-Weltcup 2011/5

2011 4
Karambolageveranstaltung 2011
Billardturnier in Wien